Quinze-Octobre ou XV-Octobre ou  15-Octobre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

15 octobre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par cet odonyme sont notamment :

En France, 
 Le  : Incendie de Varize et Civry en Eure-et-Loir par les Prussiens durant la guerre franco-allemande de 1870.
 Le  : Combat de Chéry-lès-Pouilly dans l'Aisne, pendant l'offensive des Cent-Jours, vers la fin de la première Guerre mondiale.

À Haïti, 
 Événements non connus parmi trois possibles : 1802 - Pétion prend les armes contre les Français ; 1876 - Naissance de Jean-Price Mars ; 1994 - Retour triomphal de Jean Bertrand Aristide

En Tunisie :
 Le  : Récupération de Bizerte par la Tunisie, deux ans après la Crise de Bizerte.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies « Quinze-Octobre » et « XV-Octobre »

Graphie « 15-Octobre »

Graphies en langue étrangère 

Il existe également des odonymes en langue locale reprenant cette date, par exemple :

En espagnol, « 15 de Octubre » ou « Quince de Octubre »
 Mexique : événement non connu
 (Calle) 15 de Octubre à Durango dans l'État de Durango.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
15